Muziek
 Working girl (Toni Willé) (1987), muziekalbum van Toni Willé
 Working girl (Little Boots) (2015), muziekalbum van Little Boots

Films
 Working Girls (1931), een Amerikaanse film van Dorothy Arzner
 Working Girls (1984), een Filipijnse comedy
 Working Girls (1985), een Amerikaanse dramafilm van David DeCoteau
 Working Girls (1986), een Amerikaanse dramafilm
 Working Girl (1988), Amerikaanse filmkomedie uit 1988
 Working Girl (soundtrack), soundtrack voor bovenstaande film
 Working Girl (televisieserie), tv-serie die gebaseerd is op bovenstaande film
 Working Girls 2 (2010), een Filipijnse comedy
 Working Girls (2010), een Amerikaanse dramafilm
 Working Girl (2015), een Zuid-Koreaanse film